Niemcy:
 Meine – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn

Osoby:
 Klaus Meine – wokalista